Die Liste der tiefsten Seen enthält die Seen der Erde mit einer nachweislichen Tiefe von über 400 m ab der Seeoberfläche.

Seen nach Tiefe

Subglaziale Seen 
In Antarktika gibt es subglaziale Seen mehrere Kilometer unter dem Eis, die große Tiefen erreichen können. Die Tiefe des Wostoksees, des mit 15.690 km² größten subglazialen Sees, wird auf etwa 1000 m geschätzt (Durchschnittstiefe 344 m). Auch der 2000 km² große 90-Grad-Ost-See sowie der 1600 km² große Sowjetskajasee erreichen vermutlich Tiefen von über 900 m. Da diese Tiefenangaben jedoch nicht exakt sind und es weitere, noch unbekannte tiefe subglaziale Seen in Antarktika geben könnte, was die obige Liste unvollständig machte, sind diese hier nicht gelistet.

Weblinks 
 Deepest Lakes, Auflistung auf worldlakes.org
 10 Deepest Lakes on Earth (mit Fotos), Environmental Graffiti, 3. Juni 2008 (archiviert)
 Dow, McCormack, Cook: What Lies Beneath Antarctica's Ice? Lakes, Life and the Grandest of Canyons, The Conversation; 17. Juli 2016 (für antarktische Seen)

Fußnoten 
Für Quellen zu den Tiefen der einzelnen Seen siehe die jeweiligen Einzelartikel.

!
Seen, tiefste